The Sign (album) - album van Ace of Base
 The Sign (Ace of Base) - single van Ace of Base, afkomstig van bovenstaand album